De Kirin Cup 1991 was de 12e editie van de Kirin Cup. Het toernooi werd gehouden van 5 tot en met 9 juni 1991, het werd gespeeld in Japamn. De winnaar van dit toernooi was Japan, zij wonnen dit toernooi voor 1e keer.

Eindstand

Wedstrijden

Voetbal in 1991
Kirin Cup